Juan Guillermo de Sajonia-Weimar (en alemán, Johann Wilhelm; Torgau, 11 de marzo de 1530 - Weimar, 2 de marzo de 1573) fue un duque de Sajonia-Weimar.

Biografía
Era el segundo hijo de Juan Federico I, elector de Sajonia y de Sibila de Cléveris.

Cuando nació, su padre aún llevaba el título de elector de Sajonia, pero lo perdió en 1547 después de su derrota y captura por el emperador Carlos V debido a su apoyo a la reforma protestante. Juan Federico fue liberado y se vio obligado a adoptar el título menor de duque de Sajonia en una zona substancialmente menor que sus anteriores tierras en Turingia. En 1554, después de la muerte de su padre, Juan Guillermo heredó el ducado de Sajonia con su hermano mayor, Juan Federico II, y su hermano menor, Juan Federico III.

Los tres hermanos dividieron el ducado: Juan Federico II como cabeza de familia se quedó con Eisenach y Coburgo; Juan Guillermo recibió Weimar; y Juan Federico III heredó Gotha. En 1565, sin embargo, cuando Juan Federico III falleció sin herederos, los dos hermanos supervivientes alcanzaron un nuevo acuerdo de división de las tierras. El hermano mayor conservaba sus tierras originales y ocupó Gotha, mientras que Juan Guillermo conservaba sus tierras en Weimar. El plan de partición también estipulaba que los dos hermanos debían intercambiar sus regiones entre ellos cada tres años. Esta cláusula, sin embargo, nunca se aplicó. 

Las políticas de Juan Federico II se dirigieron a recuperar las tierras y el título de elector perdidas por su padre en 1547. Brevemente recuperó el electorado durante el período 1554-1556, pero su implicación en intrigas políticas enojó al emperador Maximiliano II. El emperador finalmente impuso el Reichsacht (prohibición imperial) sobre él, lo que le hizo objeto de una Reichsexekution (acción policial imperial) en la que Juan Guillermo participó. Tras el asedio de su castillo en Gotha, Juan Federico fue finalmente derrotado en 1566 y pasó el resto de su vida como prisionero imperial. Sus posesiones fueron confiscadas por el emperador y entregadas a Juan Guillermo, quien de ahí en adelante se convirtió en el único soberano de todo el ducado de Sajonia. 

Sin embargo, Juan Guillermo pronto cayó en desgracia ante el emperador, cuando entró al servicio del rey Carlos IX de Francia como un general en su campaña contra los hugonotes (los reyes franceses fueron los enemigos de los emperadores Habsburgo).  Esto también le enajenó a sus súbditos protestantes. Juan Guillermo fue un miembro de la Casa de Wettin, que había servido como la potencia protectora del protestantismo en Alemania desde los tiempos de Federico el Sabio, y aun así se alió con el rey católico de Francia contra los hugonotes protestantes. 

El emperador usó a los dos hijos supervivientes de Juan Federico II contra Juan Guillermo, y en 1572 se llegó a la partición de Erfurt. El ducado de Sajonia fue dividido en tres partes. El mayor de los dos hijos de Juan Federico II, Juan Casimiro, recibió Coburgo, y el menor, Juan Ernesto, recibió Eisenach. Juan Guillermo retuvo sólo la parte menor del ducado, la región alrededor de Weimar, pero añadió los distritos de Altenburg, Gotha, y Meiningen a sus territorios. Como resultado de la partición de Erfurt, todas las posesiones territoriales de la casa de Wettin, sin importar a qué línea o rama de la familia pertenecieran los componentes individuales, se hicieron contiguas. La casa de Sajonia-Weimar y la primera casa de Sajonia-Altenburg, que más tarde se separó de Sajonia-Weimar (véase también los ducados ernestinos), ambos descientden de Juan Guillermo.

Matrimonio y descendencia
En Heidelberg el 15 de junio de 1560 Juan Guillermo se casó con Dorotea Susana de Simmern, hija de Federico III del Palatinado. Tuvieron cinco hijos.
Federico Guillermo I de Sajonia-Weimar (n. Weimar, 25 de abril de 1562 - m. Weimar, 7 de julio de 1602)
Sibila María (n. Weimar, 7 de noviembre de 1563 - m. Altenburgo, 20 de febrero de 1569)
hijo nonato (Weimar, 9 de octubre de 1564)
Juan II de Sajonia-Weimar (n. Weimar, 22 de mayo de 1570 - m. Weimar, 18 de julio de 1605)
María (n. Weimar, 7 de octubre de 1571 - m. Quedlinburg, 7 de marzo de 1610), abadesa de Quedlinburg (1601-1610).

Ancestros

Referencias
 Ernst Wülcker: . En: Allgemeine Deutsche Biographie. Band 14, Duncker & Humblot, Leipzig 1881, pp. 343-350.
 
 Justus Lipsius: Oratio In funere illustrißimi principis ac Dn. D. Johannis Guilielmi Ducis Saxoniae Lantgravii Thuringiae, Marchionis Misniae, habita Ienae ad XII. Calend. April: Anno 1573, ohne Ort 1601 (Digitalisat der ULB Sachsen-Anhalt)

Duques de Sajonia del siglo XVI
Duques de Sajonia-Weimar (Casa de Wettin)